Els caseirotes - caseirotae , Κασειρῶται  - foren una de les deu tribus que Claudi Ptolemeu esmenta com habitants de la satrapia d'Ària. Vivien a la part propera a la satrapia de Drangiana.

Grups humans de Pèrsia